Miles Davis: The Complete Columbia Album Collection é box de Miles Davis.

Álbuns de Miles Davis
Álbuns de 2009